6-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 1997—1998 годах. Чемпионом стала московская «Дина».

Участники 
 Атриум-УПИ (Екатеринбург)
 ВИЗ (Екатеринбург)
 ГКИ (Москва)
 Дина (Москва)
 Зенит (Санкт-Петербург)
 Крона (Нижний Новгород)
 Минкас (Москва)
 Прима (Самара)
 Сибиряк (Новосибирск)
 СПЗ-Рома (Саратов)
 Строитель (Новоуральск)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 Уралмаш-М (Екатеринбург)
 Челябинец (Челябинск)
 Чертаново (Москва)
 Феникс-Локомотив (Челябинск)

Итоговая таблица

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr1998.html

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 1998 году
Чемпионаты России в 1997 году
Футбол в Европе в 1997 году
Футбол в Европе в 1998 году